Grand Prix Velké Británie 1988 (oficiálně XLI Shell Oils British Grand Prix) se jela na okruhu Silverstone v Silverstonu ve Velké Británii dne 10. července 1988. Závod byl osmým v pořadí v sezóně 1988 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1988
Grand Prix Velké Británie